Флаг городского округа «Город Шарья́» Костромской области Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба городского округа: голубую волнистую полосу в 1/5 ширины полотнища с узкими белыми каймами, отстоящую от нижнего края на 1/30 ширины полотнища; посередине полотнища над полосой жёлтая сосновая ветвь о пяти концах».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «город Шарья» Костромской области, разработанный на основе герба, составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Город Шарья возник как посёлок при железнодорожной станции Шарья (открыта в 1906 году); название получил по имени реки Шарьинки.

Главной фигурой флага является золотая сосновая ветвь о пяти концах, аллегорически показывающая, что Шарья — один из центров лесной и деревообрабатывающей промышленности области. Кроме этого, в начертании ветви просматривается буква «Ш», отождествляющаяся с названием города. Сосновая ветвь аллегорически символизирует постоянство растительной жизни, смену времён года и возрождение природы. Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного света.

Город расположен на реке Ветлуге, что показано на флаге синим изогнутым поясом. Синий цвет (лазурь) — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Красный цвет — символ жизненной силы, огня, труда, мужества и стойкости.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Примечания